Der Rogers Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis zum 11. August 2013 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Toronto auch der Rogers Cup 2013 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Serbe Novak Đoković, der die zwei letzten Austragungen gewinnen konnte. Er traf im Halbfinale auf den Spanier Rafael Nadal, gegen den er knapp in drei Sätzen verlor. Im Finale stand dem Spanier dann der Lokalmatador Milos Raonic gegenüber, der auf dem Weg in das Finale unter anderem Juan Martín del Potro bezwang. Nadal gewann das Spiel deutlich in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Dies war für ihn bereits sein achter Titel im laufenden Jahr sowie sein 58. Einzeltitel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel gewannen im Vorjahr die Brüder Bob und Mike Bryan den Titel, sie schieden jedoch in diesem Jahr bereits im Viertelfinale aus. Das Finale entschieden Alexander Peya und Bruno Soares für sich. Sie besiegten das britische Duo Colin Fleming und Andy Murray in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2013 fand am 3. und 4. August 2013 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Rogers Cup 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Montreal